Parroquia San Juan Bautista puede referirse a:

Divisiones

En Venezuela 
 Parroquia San Juan Bautista, población en Nueva Esparta;

Edificios religiosos 
'' Véase Iglesia de San Juan Bautista, en lo referido a construcciones.